In Orbit () — второй студийный альбом шведской певицы September (Петра Марклунд), выпущенный в 2005 году на лейбле Catchy Tunes. Альбом попал в чарты Швеции и Финляндии, заняв 17 и 36 строчки соответственно. В 2007 году альбом был переиздан в Польше, где стал очень популярен, добравшись до 10 места в альбомном чарте и получив золотую сертификацию.

В поддержку альбома было выпущено пять синглов, включая «Satellites» и «Cry for You».

В 2006 году альбом получил премию «Грэммис» как лучший танцевальный альбом. В 2007 году песня «Satellites» одержала победу на польской премии Eska Music Awards как лучший зарубежный хит года, в подобной категории песня боролась за победу и на премии NRJ Music Awards.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Петры Марклунд